Cerkiew św. Michała Archanioła steht für Michaeliskirchen:
Cerkiew św. Michała Archanioła (Brunary)
Cerkiew św. Michała Archanioła (Turzańsk)